Еле́на Вади́мовна Зага́йнова (род. 24 мая 1971) — российский биомедик, ректор Нижегородского государственного университета с 2020 по 2023 годы. Профессор РАН, член-корреспондент РАН (2019). Основатель и первый директор (до 2019 года) НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета.

Специалист в области экспериментальной и клинической онкологии и регенеративной медицины. Имеет более 2500 цитирований своих работ, опубликованных в реферируемых журналах. Индекс Хирша — 28.

Биография 
В 1995 году окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия». В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию, а в 2007 году — диссертацию на степень доктора медицинских наук по теме «Диагностическая ценность оптической когерентной томографии в эндоскопии».

В 2013 под её руководством в НижГМА создан НИИ биомедицинских технологий (в 2018 году переименован в НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий), директором которого она являлась до 2020 года.

В 2016 году избрана профессором РАН.

В 2017 году вошла в состав Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ.

В ноябре 2019 года избрана членом-корреспондентом РАН.

14 января 2020 года была назначена на пост врио ректора ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 6 апреля 2020 года окончательно утверждена в этой должности.

В 2022 году в должности ректора подписала обращение Российского союза ректоров в поддержку вторжения России на Украину.

1 марта 2023 года была снята с должности ректора ННГУ

Научные достижения 
Является специалистом в области биомедицины и биофотоники. Ею на основе метода оптической когерентной томографии разработаны методы диагностики раннего рака толстой кишки, мочевого пузыря и пищевода. Метод позволяет определять границы опухолей при хирургическом лечении, а также визуализировать в процессе проведения операций сосудисто-нервный пучок и микроциркуляцию в опухоли.

Для лечения злокачественных новообразований под руководством Е. В. Загайновой разработан метод локальной лазерной гипертермии при использовании плазмонно-резонансных наночастиц.

В группе Е. В. Загайновой разработан метод in vivo оценки фармакокинетики и фармакодинамики инновационных фотосенсибилизаторов с применением флюоресцентного биоимиджинга. В ходе исследований показано, что мезенхимные стволовые клетки способны ингибировать рост первичной опухоли и метастазов. Разработан метод фотодинамической терапии опухолей с применением фотосенсибилизатора Killer Red.

Примечания

Ссылки 
 
 Загайнова Елена Вадимовна на сайте Профессоров РАН
 НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий

Медики по алфавиту
Медики России
Медики XXI века
Профессора РАН
Выпускники Приволжского медицинского университета
Преподаватели Приволжского медицинского университета
Члены-корреспонденты РАН
Ректоры Нижегородского государственного университета